

Patronyme 

 Antoine Félix Mathé (1808-1882), homme politique français, député en 1848.
 Félix Mathé (1834-1911), homme politique français.
 Henri Mathé (1837-1907), homme politique français.
 Jules Hervé-Mathé (1868-1953), peintre figuratif français.
 Pierre Mathé (prix de Rome 1926) architecte de l'Hôtel de ville de Poissy.
 Pierre Mathé (1882-1956), agriculteur, député et collaborateur de l'État français.
 Édouard Mathé (1886-1934), acteur français de cinéma muet. 
 Édouard Mathé (1863-1936), pianiste et compositeur français. 
 Édouard Mathé, cavalier français. 
 Érick Mathé (1971-), entraîneur français de handball.
 Jean Mathé (1886-), dirigeant syndicaliste des PTT.
 Jules Mathé (1915-1995), footballeur français d'origine hongroise.
 Georges Mathé (1922-2010), cancérologue et immunologue français.
 Jean-François Mathé (né en 1950), poète et dessinateur.
 Dominik Máthé (né en 1999), handballeur hongrois.
 Lily Mathé (1910-1985), violoniste, chef d'orchestre, déportée, et membre de l’orchestre des femmes d'Auschwitz.